По-долу са обяснени различните български преводни форми на английската дума уеслиън (Wesleyan).

 Уеслиански е прилагателно, производно на фамилното име Уесли (Wesley), отнасящо се за Джон Уесли, основател на методизма (течение в протестантството), за неговото учение (уеслианство) или за друго методистко вероизповедание, водещо началото си от това течение.
 Уеслианската църква се отделя от Методистката епископална църква през 1843 г.
 Уеслиански в близко значение може да се отнася за богословското подчертаване на санктификацията, характерна за Движението за святост (Holiness movement), в което е участвал Уесли.
 Уеслиански (понякога използвано погрешно като съществително собствено Уеслиън) може да се отнася за висше училище (или за друга научна форма), наречено на Джон Уесли. Редица от тези училища са свързани с методизма, но други имат само историческа връзка с него.
 Уеслианец е човек, който приема принципите на уеслианството.

Висши училища

В САЩ 
 Айовски уеслиански колеж, Айова
 Вирджински уеслиански колеж, Вирджиния
 Дакотски уеслиански университет, Южна Дакота
 Западно-вирджински уеслиански колеж, Западна Вирджиния
 Илинойски уеслиански университет, Илиноис
 Индиански уеслиански университет, Индиана
 Кентъкски уеслиански колеж, Кентъки
 Небраски уеслиански университет, Небраска
 Оклахомски уеслиански университет, Оклахома
 Охайски уеслиански университет, Охайо
 Робъртс уеслиански колеж, Ню Йорк
 Северно-каролински уеслиански колеж, Северна Каролина
 Тексаски уеслиански университет, Тексас
 Тенески уеслиански колеж, Тенеси
 Уеслиански колеж, Джорджия
 Уеслиански университет, Кънектикът
 Южен уеслиански университет, Южна Каролина

По света 
 Нагасакски уеслиански университет, Нагасаки, Япония
 Уеслиански университет, Филипини

Методизъм